metallazione (chimica), reazione chimica con la quale si inserisce un atomo di un metallo in una molecola
metallazione (siderurgia), percentuale di ferro ossidato convertito in ferro metallico in un minerale